Жим — базовое тяжелоатлетическое упражнение, некогда практиковавшееся в рамках олимпийского тяжелоатлетического троеборья.
 Жим лёжа — базовое физическое упражнение со свободным весом.
 Жим над головой — одно из базовых упражнений для развития мышц плечевого пояса, трицепсов и других мышц верхней части спины.
 Жим ногами — физическое упражнение, используемое в силовой тренировке, при котором выполняющий его выжимает вес отягощения силой ног на специальном тренажёре.
 Жим Свенда — упражнение, созданное норвежцем С. Карлсенон для усиления трицепсов, грудных и широчайших мышц.